Per a la ciutat d'Acaia, vegeu Dime (ciutat).
 Per a la llengua omòtica, vegeu dime (llengua).
 Per a la moneda de 10 cèntims dels Estats Units, vegeu dime (moneda).